Xirico é, em Moçambique, a espécie de ave canora Serinus mozambicus, pertencente à família dos fringilídeos.

Ligações externas 

 
 

Fringillidae‎
Serinus
Fauna de Moçambique